Okręty US Navy o nazwie USS "Banner":
 Pierwszy, "Banner" (APA-60), był okrętem transportowym typu Gilliam, który był w służbie w latach 1944-1946
 Drugi – "Banner" (AKL-25).

Banner